Кеті Гарбі (грец. Καίτη Γαρμπή, нар. 8 червня 1961, Егалео, Афіни) — грецька співачка.
 Гарбі, укр. Західний () — другий по величині острів архіпелагу Керкенна.